Elkin ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Elkin (Kentucky), im Clark County
 Elkin (North Carolina), im Surry und im Wilkes County
 Elkin (Pennsylvania), im Indiana County

Elkin ist der Familienname folgender Personen:
 Adolphus Peter Elkin (1891–1979), australischer Ethnologe
 Jack M. Elkin (1913–1995), US-amerikanischer Aktuar und Mathematiker
 Janina Elkin (* 1982), deutsche Schauspielerin
 Stanley Elkin (1930–1995), US-amerikanischer Schriftsteller
 William Lewis Elkin (1855–1933), US-amerikanischer Astronom
 Ze’ev Elkin (* 1971), israelischer Politiker

ELKIN steht als Abkürzung für:
 Evangelisch-Lutherische Kirche in Namibia

Abkürzung